Nós por cá Todos Bem é um filme português, escrito e realizado por Fernando Lopes, no ano de 1978.

Sinopse 
O filme mistura actores profissionais com habitantes de uma pequena aldeia portuguesa, a Várzea dos Amarelos. Possui uma forte componente documental, quebrando com os mecanismos convencionais da ficção que também utiliza. Conta a história de uma pequena equipa de filmagens numa aldeia entretida com alguns dos aspectos do seu dia-a-dia.

Elenco 
 Zita Duarte
 Vanda França
 Adelaide João
 Fernando Barradas
 Lia Gama
 Paula Guedes
 Margarida O'Neill
 Elvira Marques

Filmes de Portugal de 1978
Filmes em língua portuguesa